Das Boyd Tinsley Clay Court Classic 2016 war ein Damen-Tennis-Sandplatzturnier in Charlottesville. Es war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 24. April bis zum 1. Mai 2016 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Charlottesville